Die Saison 2008/09 sah ein Kopf-an-Kopf-Rennen an der Spitze. Am Ende konnte der SK Rockaden Stockholm seinen Titel mit zwei Punkten Vorsprung auf den Limhamns SK und den Sollentuna SK verteidigen.

Im Vorjahr waren aus der Superettan Farsta SK und Örgryte SK aufgestiegen. Während Farsta SK den Klassenerhalt erreichte, musste Örgryte SK zusammen mit der Solna Schacksällskap direkt wieder absteigen. Des Weiteren zog sich die Skara Schacksällskap aus der Elitserien zurück, so dass es einen zusätzlichen Aufsteiger aus der Superettan gab. Zu den gemeldeten Mannschaftskadern der teilnehmenden Vereine siehe Mannschaftskader der Elitserien (Schach) 2008/09.

Spieltermine 

Die Wettkämpfe fanden statt am 25. und 26. Oktober 2008, 15. und 16. November 2008, 5., 6. und 7. Dezember 2008, 17. Januar 2009, 7. und 28. Februar 2009 sowie am 1., 13., 14. und 15. März 2009. Die dritte bis fünfte Runde wurden zentral in Skara gespielt, die letzten drei Runden wurden zentral in Täby ausgerichtet, die übrigen Wettkämpfe fanden dezentral bei den beteiligten Vereinen statt.

Abschlusstabelle

Entscheidungen

Kreuztabelle

Die Meistermannschaft

Einzelnachweise

Weblinks 
 Endstand bei chess-results.com
 Ergebnisse beim Sveriges Schackförbund

Sportveranstaltung in Schweden
Elitserien (Schach)
Schachveranstaltung 2008
Schachveranstaltung 2009